Le cap Peirce de l'Alaska.
 Le cap Peirce du Canada.

Voir aussi 
 Charles Sanders Peirce, un sémiologue et philosophe américain.